Villards ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Villards-d’Héria im Département Jura
Les Villards-sur-Thônes im Département Haute-Savoie

Siehe auch:
Villard
Villars